Tripyloides är ett släkte av rundmaskar. Tripyloides ingår i familjen Tripyloididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Tripyloides